Кривава Мері — коктейль,
 Марія I Тюдор — королева Англії та Ірландії,
 Кривава Мері — фольклорний персонаж.